Tenesmus je výraz označující namáhavé a zvláště pak neefektivní a bolestivé vyprazdňování stolice (defekace) a močení. Rozlišujeme:
 rektální tenesmus – často označován jen jako „tenesmus“
 tenesmus močového měchýře (tenesmus vesicalis)

Reference